Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Almería. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 04000.

 
Almeria